Bredal est un patronyme norvégien pouvant désigner :

Patronyme
 (1655-1729), féministe et écrivaine danoise
 (1608-1672), évêque luthérien norvégien
Hanna Bredal Oftedal (née en 1994), joueuse norvégienne de handball
 (1800-1864), compositeur et musicien danois
 (1862-1948), homme politique norvégien
 (1683-1756), vice amiral russe
Stine Bredal Oftedal (née en 1991), joueuse norvégienne de handball
 (1907-1966), homme politique norvégien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien